cigány nyelv (roma vagy romani nyelv)
 domari nyelv
 lomavren nyelv
 cigány nép
 cigány népcsoportok
 
 Czigány, régi magyar családnév